GOJ est un sigle qui peut désigner :
 , un groupe de rock psychédélique basé dans la région de Boston, anciennement connu sous le nom de Nate Wilson Group.

GOJ est un code qui peut désigner :
 Aéroport international Strigino, un aéroport international desservant la ville de Nijni Novgorod, en Russie, selon le code AITA des aéroports.

Voir aussi 
 Goj (Silésie)

Code IATA des aéroports